Бениньо Акино може да се отнася за:
 Бениньо Акино-старши (1894 – 1947), филипински политик
 Бениньо Акино-младши (1932 – 1983), филипински политик
 Бениньо Акино III (р. 1960), филипински политик